Bièvres ist der Name mehrerer französischer Gemeinden: 
 Bièvres (Aisne) im Département Aisne
 Bièvres (Ardennes) im Département Ardennes
 Bièvres (Essonne) im Département Essonne

Siehe auch:
 Bièvre